André Neher (1914-1988) – teologo e filosofo israeliano
 Carola Neher (1900-1942) – attrice teatrale tedesca
 Caspar Neher, propr. Rudolf Ludwig Caspar Neher (1897-1962) – scenografo e librettista tedesco
 Erwin Neher (1944) – biofisico tedesco
 Louis Neher (1896-1934) – regista, attore e sceneggiatore austriaco del cinema muto
 Michael Neher (1798-1876) – pittore tedesco